Елизавета Берс:
 Берс, Елизавета Андреевна (1843—1919) — сестра С. А. Берс, жены Л. Н. Толстого.
 Берс, Елизавета Михайловна (1906—1981) — советская ученый-археолог, жена А. А. Берс.